Voir aussi une autre page d'homonymie distincte : Gorilla (homonymie)

Zoologie 
 Les gorilles sont des primates africains du genre Gorilla ;
 Le Gorille désigne plus spécifiquement le Gorille de l'Ouest (Gorilla gorilla), l'une des deux espèces que compte ce genre (la seconde étant le Gorille de l'Est, Gorilla beringei).

Langage 
 Un gorille désigne familièrement un garde du corps.

Œuvres de fiction 
 Le Gorille (1952), chanson de Georges Brassens.
 , série de romans policiers signés A.L. Dominique puis Antoine Dominique, ayant donné lieu à une série de films et une série télévisée.
 Gorilles dans la brume, récit autobiographique de Dian Fossey.
 Deux histoires de gorilles, onzième album de la série de bande dessinée Sammy de Raoul Cauvin et Berck.
 Les Gorilles au pensionnat, douzième histoire de la série Sammy de Berck et Raoul Cauvin.
 Deux Gorilles à Paris, quarante-cinquième histoire de la série Sammy de Jean-Pol et Raoul Cauvin.
 La B.A. des gorilles, trente-neuvième histoire de la série Sammy de Jean-Pol et Raoul Cauvin.
 Nuit blanche pour les gorilles, quatorzième histoire de la série Sammy de Berck et Raoul Cauvin.
 Les Gorilles à Hollywood, vingtième histoire de la série Sammy de Berck et Raoul Cauvin.
 Les Gorilles portent jupon, trente-septième histoire de la série Sammy de Berck et Raoul Cauvin. 
 En piste, les Gorilles !, vingt-septième histoire de la série Sammy de Berck et Raoul Cauvin.
 Les Gorilles et le roi dollar, onzième histoire de la série Sammy de Berck et Raoul Cauvin. 
 Gorilles et robots, cinquième histoire de la série Sammy de Berck et Raoul Cauvin.
 Gorilles et spaghetti, quatrième histoire de la série Sammy de Berck et Raoul Cauvin.
 Les Gorilles font les fous, dixième histoire de la série Sammy de Berck et Raoul Cauvin.
 Les Gorilles mènent la danse, quarante-et-deuxième histoire de la série Sammy de Jean-Pol et Raoul Cauvin.
 Les Gorilles marquent des poings, sixième histoire de la série Sammy de Berck et Raoul Cauvin.
 Des gorilles et des folles, trente-sixième histoire de la série Sammy de Berck et Raoul Cauvin.
 Les Gorilles marquent un but, dix-huitième histoire de la série Sammy de Berck et Raoul Cauvin.
 Les Gorilles ont du chien, trente-quatrième histoire de la série Sammy de Berck et Raoul Cauvin.
 La Samba des gorilles, première histoire de la série Sammy de Berck et Raoul Cauvin.
 Bons vieux pour les gorilles, troisième histoire de la série Sammy de Berck et Raoul Cauvin.
 La Saga des gorilles, quinzième histoire de la série Les Jungles perdues de Mazel et Raoul Cauvin.
 Des mômes et des Gorilles, deuxième histoire de la série Sammy de Berck et Raoul Cauvin.

Films 
 Le Gorille, un film d'Allan Dwan sorti en 1939 ;
  Le Gorille, série télévisée diffusée en 1990-1991 ;
 
 Les Gorilles, film français réalisé par Jean Girault sorti en 1964 ;
 Les Gorilles, film français réalisé par Tristan Aurouet sorti en 2015 ;
 Gorilles dans la brume, film américain ;
 Les Gorilles revisités, documentaire américain.

Toponyme 
 Réserve des gorilles de Tayna, aire protégée de la République démocratique du Congo.
 Parc national des gorilles de Mgahinga, parc national situé dans le sud-ouest de l'Ouganda.

Autres 
 Accord Gorilla, traité international.
 Titus (gorille), roi des Gorilles, car il était le plus puissant des gorilles des montagnes au dos argenté.
 Le gorille a bonne mine (album)
 Koko (gorille)
 Go Diego ! (section Diego et les gorilles)
 Gorilla Grodd
 Le Gorille à huit pattes